Grand Prix Argentiny 1981 (oficiálně XVII Gran Premio de la Republica Argentina) se jela na okruhu Autódromo Oscar y Juan Gálvez v Buenos Aires v Argentině dne 12. dubna 1981. Závod byl třetím v pořadí v sezóně 1981 šampionátu Formule 1.

Kvalifikace

Závod

Průběžné pořadí po závodě 
Pohár jezdců

Pohár konstruktérů

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Formule 1 v roce 1981
Grand Prix Argentiny